Насьональ, или Насьонал (Насиунал) () — национальный по-испански и по-португальски.

Спорт

Футбольные клубы 
 «Атлетико Насьональ» () — колумбийский футбольный клуб из Медельина.
 «Насьонал» () — португальский футбольный клуб из Фуншала.
 «Насьонал» () — бразильский футбольный клуб из Манауса.
 «Насьональ» () — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео.
 «Насьональ» () — парагвайский футбольный клуб из Асунсьона.
 «Насьональ Потоси» () — боливийский футбольный клуб из Потоси.
 «Эль Насьональ» () — эквадорский футбольный клуб из Кито.

Стадионы 
 Национальный стадион или «Эстадио Насьональ» () — стадион в Лиме, Перу.
 Национальный стадион или «Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Прадано» () — стадион в Сантьяго, Чили.
 Национальный стадион или «Эштадиу Насьонал» () — стадион в Лиссабоне, Португалия.
 Эстади Насьональ () — стадион в городе Андорра-ла-Велья, Андорра.

Турниры 
 Метрополитано и Насьональ — в 1967—1985 гг. — футбольные турниры в Аргентине, каждый из которых имел статус национального чемпионата.
 Чемпионат Франции по футболу (Насьональ) — третий футбольный дивизион в системе футбольных лиг Франции.
 Чемпионат Франции по футболу (Насьональ 2) — четвёртый футбольный дивизион в системе футбольных лиг Франции.
 Чемпионат Франции по футболу (Насьональ 3) — пятый футбольный дивизион в системе футбольных лиг Франции.

География

Южная Америка 
 Порту-Насиунал () — город и муниципалитет в Бразилии, также микрорегион.
 Пуэнте-Насьональ () — город и муниципалитет в Мексике.

Европа 
 Станции метро во Франции:
 Насьональ — станция Марсельского метрополитена
 Насьональ — станция линии 6 Парижского метрополитена
 Ассамбле-Насьональ — станция линии 12 Парижского метрополитена

См. также